Il Palazzone ima više značenja:
 Il Palazzone, Ravenna
 Il Palazzone, Rimini